Колорно () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Парма.

Население составляет 8593 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 165 чел./км². Занимает площадь 48 км². Почтовый индекс — 43052. Телефонный код — 0521.

Покровителем коммуны почитается святая Маргарита. Праздник ежегодно празднуется 20 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта